Stanevici este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Teodor Stanevici (1866–d. sec. al XX-lea), judecător țarist și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Vera Stanevici (1890–1967), poetă rusă și traducătoare.